Maria Amalia d'Asburgo (1701-1756) – figlia minore dell'imperatore Giuseppe I d'Asburgo e di Amalia Guglielmina di Brunswick e Lüneburg
 Maria Amalia d'Asburgo-Lorena (1746-1806) – duchessa di Parma e Piacenza per matrimonio
 Maria Amalia d'Asburgo-Lorena (1780-1798) – arciduchessa d'Austria
 Maria Amalia di Borbone-Napoli (1782-1866) – principessa di Napoli e Sicilia ed in seguito regina dei Francesi dal 1830 al 1848 come consorte di Luigi Filippo
 Luisa Maria Amalia di Borbone-Napoli (1773-1802) – principessa di Napoli e Sicilia per nascita e moglie del terzo granduca di Toscana della dinastia lorenese
 Maria Amalia di Borbone-Due Sicilie (1818-1857) – principessa delle Due Sicilie per nascita ed infanta di Portogallo e Spagna per matrimonio
 Maria Amalia di Borbone-Spagna (1779-1798) – principessa spagnola
 Maria Amalia di Brandeburgo (1670-1739) – principessa del Brandeburgo
 Maria Amalia di Sassonia (1724-1760) – principessa tedesca della casata di Wettin e moglie di Carlo III di Spagna; fu regina consorte di Napoli e Sicilia dal 1738 fino al 1759, in seguito regina consorte di Spagna dal 1759 fino alla sua morte
 Maria Amalia di Sassonia (1757-1831) – principessa sassone e duchessa di Zweibrücken
 Maria Giuseppa Amalia di Sassonia (1803-1829) – nobile della casata di Wettin

Pagine correlate 
Maria Amalia d'Asburgo (disambigua)
Maria Amalia d'Austria